Fontenoy, település Aisne megyében
Fontenoy, település Yonne megyében, a 841-es fontenoy-i csata színhelye

 Fontenoy, pikárdi nyelven Font’no, Antoing város része, az 1745-ös fontenoy-i csata színhelye
 Fontenoy, Clavier község része, Liège megyében.

Egyéb
 Fontenoy francia hadihajó, 80 ágyús, épült 1858-ban 
 Fontenoy, toronyház Hollywood város Yucca Corridor nevű negyedében (USA)  

Lásd még
Fontenay (egyértelműsítő lap)